Ильинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ильинка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 612 человек, в том числе 300 мужчин и 312 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 585 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Бестужево,
 село Ильинка.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района